Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Illinois:

 USS Illinois (1864), eine Slup, deren Bau jedoch nie vollendet wurde
 USS Illinois (1864), ein Schlachtschiff der Illinois-Klasse, in Dienst von 1901 bis 1920
 USS Illinois (BB-65), ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse, dessen Bau jedoch nie vollendet wurde
 USS Illinois (SSN-786), ein geplantes U-Boot der Virginia-Klasse

Illinois
USS